Grauert ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Grauert (1930–2011), deutscher Mathematiker
 Héctor Grauert (1907–1991), uruguayischer Politiker der Colorado-Partei
 Heinrich Wilhelm Grauert (1804–1852), deutscher Historiker und Philologe
 Hermann von Grauert (1850–1924), deutscher Historiker
 Judith Grauert († 2010), uruguayische Frauenrechtlerin
 Julio César Grauert (1902–1933), uruguayischer Politiker
 Karl Alfred Grauert (1823–1874), deutscher Dichter

 Ulrich Grauert (1889–1941), General der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Dr.-Grauert-Brief
 Gravert 
 Grawert